Михајловац може бити:

 Михајловац – насељено место града Смедерева, Србија
 ФК Михајловац 1934 – фудбалски клуб
 Михајловац – насељено место у општини Неготин, Србија
 Михајловац – део града Шапца, поред реке Саве